Маше́л — фамилия. Известные носители:
 Машел, Самора (1933—1986) — мозамбикский политический деятель, первый президент Мозамбика.
 Машел, Граса (род. 1945) — политик Мозамбика и ЮАР, бывшая супруга Саморы Машела и Нельсона Манделы.

См. также 
 Улица Саморы Машела